Джу́лия Манку́со (, род. 9 марта 1984 года в Рино, штат Невада, США) — американская горнолыжница, олимпийская чемпионка 2006 года в гигантском слаломе, двукратный серебряный призёр Олимпиады-2010 в скоростном спуске и суперкомбинации, обладательница пяти медалей чемпионатов мира.

Биография 

Джулия впервые выиграла этап Кубка мира уже после того, как стала олимпийской чемпионкой, при этом в гигантском слаломе, который она выиграла на Играх 2006 года в Турине, она не побеждала в Кубке мира ни разу. Всего за карьеру более 30 раз поднималась на призовой подиум на этапах Кубка мира, выиграв 7 раз.

За карьеру участвовала в семи подряд чемпионатах мира (2003—2015), на которых завоевала два серебра и три бронзы.

Завершила карьеру в январе 2018 года.

Джулия выросла на берегу озера Тахо, у неё есть 2 сестры: старшая Эйприл и младшая Сара. 

Отец Джулии  (род. 1949), сын итальянских иммигрантов, был одним из крупнейших наркодилеров в истории США, организовавшим наркокартель по производству и продаже марихуаны и кокаина. В 1995 году Чиро был осуждён на 9 лет тюрьмы (его срок был существенно сокращён из-за его активного сотрудничеством со следствием), однако ему позволили сохранить несколько миллионов долларов и землю, заработанные в наркобизнесе. После выхода из тюрьмы Чиро поддерживает хорошие отношения с Джулией и даже помогает в её горнолыжной карьере.

Джулия 4 года встречалась с норвежским горнолыжником Акселем Лундом Свиндалем, пара рассталась в 2013 году. В 2015 году вышла замуж за американского сёрфера Дилана Фиша. 11 июля 2019 года у пары родился сын Сонни Фиш Манкусо (). 20 августа 2021 года у пары родился второй сын Броди Манкусо Фиш ().

Результаты на крупнейших соревнованиях

Зимние Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Победы на этапах Кубка мира (7)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Личный блог Джулии Манкусо 
 Видеоинтервью с Джулией во время Олимпиады-2010 в Ванкувере 

Горнолыжники США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы США по горнолыжному спорту